Le terme Apic peut se référer à :

Acronymes 
IO-APIC une architecture logicielle Intel pour le contrôle des interruptions ;
 Agence de presse internationale catholique, principale agence de presse catholique francophone, couplée avec son équivalent germanophone : Katholische internationale Presseagentur (KIPA) ;
 Association professionnelle des intermédiaires en crédits ;
 Active Pharmaceutical Ingredients Committee ;
 Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, un organisme américain.

Toponymes 
 Bras-d'Apic, un hameau situé dans la municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard, dans la MRC de l'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Bras d'Apic, un affluent du Bras Saint-Nicolas (versant de la rivière du Sud (Montmagny) et de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans les municipalités de Saint-Marcel et Saint-Cyrille-de-Lessard, dans la MRC de l'Islet, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Mont Apic, mont situé dans la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste, dans la MRC de L'Érable, au Centre-du-Québec, au Québec, au Canada.